

Architettura
 Villa Daccò – edificio storico di Gessate, in Lombardia, Italia

Persone
 Bassano Daccò – calciatore italiano
 Guido Daccò – pilota automobilistico italiano